Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Tashkent Open 2015 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Aleksandra Krunićová a Kateřina Siniaková, jehož členky nestartovaly společně. Krunićová do turnaje zasáhla po boku Chorvatky Petry Martićové, s níž ve čtvrtfinále nestačila na pár Anna-Lena Friedsamová a Katarzyna Piterová. Spoluhráčkou Siniakové se stala Věra Duševinová.

Vítězem čtyřhry se stala druhá nasazená ruská dvojice Margarita Gasparjanová a Alexandra Panovová, která ve finále přehrála Věru Duševinovou z Ruska a Kateřinu Siniakovou z Česka výsledkem 6–1 a 3–6, až v superitebreaku poměrem míčů [10–3]. Obě šampionky tak získali třetí společný titul z deblu, jenž pro Gasparjanovou představoval třetí turnajové vítězství ze čtyřhry na okruhu WTA a pro Panovovou šestou takovou deblovou trofej.

Vítězky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů.

Nasazení párů 
  Kiki Bertensová /  Johanna Larssonová (odstoupily)
  '''Margarita Gasparjanová /  Alexandra Panovová (vítězky)
  Jocelyn Raeová /  Anna Smithová (1. kolo)
  Oxana Kalašnikovová /  Paula Kaniová ''(1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Tashkent Open
WTA Tour 2015